Prebold (Deutsch: Pragwald) ist eine Gemeinde in der slowenischen Großregion Štajerska.

In der Gesamtgemeinde, die aus acht Dörfern besteht, leben 4514 Menschen. Im Hauptort Prebold leben 1605 Menschen.

Ortsteile 

Ortsteile von Prebold sind:
 Dolenja vas (dt.: Niederdorf)
 Kaplja vas (dt.: Kappelsdorf)
 Latkova vas (dt.: Lackendorf)
 Marija Reka  (dt.:  Maria Bach)
 Matke (dt.: Sankt Maria)
 Prebold  (dt.: Pragwald)
 Sveti Lovrenc (dt.: Sankt Laurenty)
 Šešče pri Preboldu (dt.: Schönbichl)

Persönlichkeiten 
 Sonja Porle (* 1960) Autorin

Weblinks 

 Offizielle Website von Prebold

Ort in Slowenien
Savinjska
Ort im Einzugsgebiet Savinja
Bauwerk von Hans Pascher
Untersteiermark